Condor Peak bezeichnet mehrere Erhebungen 

in Kanada:
 Condor Peak (Kanada), in Alberta

in den Vereinigten Staaten:
 Condor Peak (Kalifornien)	
 Condor Peak (Montana)